Coppa dei Campioni 1998-1999 – torneo di pallavolo femminile
 Coppa dei Campioni 1998-1999 – torneo di pallavolo maschile